Slovo lokus má více významů:

 Lokus (genetika) – pozice, kterou na chromozomu zaujímá jeden nebo více genů.
 Lokus (lingvistika) – morfologické značení syntaktické závislosti.